Hierba de Santa Bárbara puede referirse a:

 el nombre común de la planta Barbarea verna; o
 el nombre común de la planta Barbarea vulgaris.